MMH – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Mammoth Lakes (Stati Uniti)
 MMH – abbreviazione del composto chimico monometilidrazina